Viennois – region historyczny na terenie Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Isabelle Viennois – francuska brydżystka
 Jean-Louis Viennois – francuski brydżysta